Viborgsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viborgsholmen, Borgå, Nyland, 
 Viborgsholmen, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar